Blimbing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Blimbing, Banjarnegara, by, 
 Blimbing, Sragen, by, 
 Blimbing, Temanggung, by, 
 Blimbing, Kendal, by, 
 Blimbing, Purworejo, by, 
 Kecamatan Blimbing, distrikt, Jawa Timur, 
 Blimbing, Malang, by, 
 Blimbing, Madiun, by, 
 Blimbing, Situbondo, by, 
 Blimbing, Bondowoso, by, 
 Blimbing, Tarokan, by, 
 Blimbing, Gudo, by, 
 Blimbing, Mojo, by, 
 Blimbing, Kesamben, by, 
 Blimbing, Tulungagung, by, 
 Blimbing, Lamongan, by, 
 Blimbing, Rembang, by, 
 Blimbing, Klaten, by, 
 Blimbing, Sukoharjo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar